Ханси — многозначное слово:

 Ханси (яп. 範士) — ранг в будо
Фамилия:
 Ханси, Марио (род. 1987) — эстонский футболист и тренер.
Мужское имя:
 Ханси Мюллер (нем. Hansi Müller) — немецкий футболист
 Ханси (Ганс Юрген) Кюрш (нем. Hans Jürgen (Hansi) Kürsch) — немецкий метал-музыкант, вокалист
 Ханси Хинтерзер (нем. Hansi Hinterseer) — австрийский певец в жанре шлягера, бывший спортсмен-горнолыжник
 Ханси (Йоханнес (Ханс) Христиан) Пфлюглер (нем. Johannes Christian «Hans (Hansi)» Pflügler) — немецкий футболист
Женское имя:
 Ханси Нисе (нем. Hansi Niese) — австрийская актриса театра и кино
 Ханси Бург (нем. Hansi Burg) — австрийская и немецкая актриса
 Ханси (Иоганна) Кнотек (нем. Hansi (Johanna) Knoteck) — австрийская актриса

См. также 

 Ханс (имя)
 Ганси